Le mot italienne peut être employé comme :

 adjectif, pour qualifier au féminin ce qui est relatif à l'Italie, sa langue ou ses habitants ;

 nom propre, pour désigner au féminin les Italiens, habitants de l'Italie ;
L'Italienne est une frégate française pendant les guerres napoléoniennes ;

 nom commun  :

En marine, une italienne est le nom communément utilisé pour le cordage servant à manœuvrer un enrouleur. Il s'enroule sur un tambour quand on déroule la voile, et on tire dessus pour enrouler la voile ;

Au théâtre, une italienne est une répétition sans mettre le ton, d'une voix neutre qui permet aux acteurs de mémoriser leurs textes sans se fatiguer. Plus spécifiquement à l'opéra, l'italienne reprend les éléments caractéristiques au théâtre en y ajoutant qu'il s'agit en principe de la première répétition avec l'orchestre en fosse, et qu'elle réunit pour la première fois orchestre, chœurs et solistes en une seule séance de travail.

 L'italienne est une race de poule.